

Королі — присілок, Далматовський район, Курганська область
 Королі — присілок, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область
 Королі — присілок, Орічівський район, Кіровська область